Parkbronsgroefbij
 Zuidelijke bronsgroefbij